Il singolare del torneo di tennis Lagos Open 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Paul Haarhuis che ha battuto in finale Karel Nováček 4-6, 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Karel Nováček (finale)
 Zeeshan Ali (quarti di finale)
 Andres Võsand (quarti di finale)
 Nduka Odizor (semifinali)

 Gilad Bloom (primo turno)
 Assente
 Alberto Paris (primo turno)
 Michele Fioroni (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lagos Open 1989